Аурелио Видмар е австралийски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 44 мача за националния отбор на Австралия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Австралийски футболисти
Футболисти на Фейенорд
Аделаидци